1-й  Чемпионат Европы по трековому велоспорту проходил со 5 по 7 ноября 2010 года на BGŻ Arena в польском городе Прушков под эгидой Европейского велосипедного союза.

11 комплектов медалей были разыграны в спринте, командном спринте, кейрине, командной гонке преследования, омниуме для мужчин и женщин и мэдисоне для мужчин. Чемпионат стал частью отбора на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне.

Участники

Призёры

Мужчины

Женщины

Таблица медалей

Ссылки 
 Official results book 

Спорт в Польше в 2010 году
Велоспорт в Польше
Чемпионаты Европы в Польше
2010 год в велоспорте
Ноябрь 2010 года
велоспорт